Жак де Бурбон () — имя нескольких представителей дома де Бурбон:
 Жак I де Бурбон (1319—1362) — граф де Ла Марш, коннетабль Франции.
 Жак I де Бурбон-Прео (1346 — до 1417) — великий кравчий Франции.
 Жак II де Бурбон-Прео (ум. 1429) — военный и священник.
 Жак II де Бурбон (1370—1438) — граф де Ла Марш, неаполитанский принц-консорт. 
 Жак де Бурбон (ок. 1444 — 1468) — рыцарь ордена Золотого руна.
 Жак де Бурбон-Бюссе (1912—2001) — писатель и дипломат, член Французской академии.